Sport Vereniging Brazil Juniors é um clube de futebol de Aruba que disputa o Campeonato Arubano de Futebol.

História 

Foi fundado em 15 de maio de 1958 na cidade de Brasil em Savaneta e a pesar de não ter ganhado um título do Campeonato Arubano de Futebol eles já ganharam a Aruban Division Uno 5 vezes sendo o maior campeão.

Títulos 

 Aruban Division Uno: 5
 19990, 1999, 2009, 2014 E 2018

Clubes de futebol de Aruba